Hu Jia (militant) (né en 1973), militant chinois 
Hu Jia (plongeon) (né en 1983), champion olympique de plongeon chinois